Het Nederlands kampioenschap dammen van 1936 telde 12 deelnemers. Reinier Cornelis Keller en Wim Rustenburg eindigde beide met 16 punten. Om te bepalen wie zich Nederlands kampioen mocht noemen werd er een herkamp georganiseerd. Deze werd gewonnen door Keller met een score van 5-1. Hierdoor sleepte hij zijn derde nationale titel in de wacht.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1936